William Howard (1510–1573) – angielski arystokrata, 1. baron Howard of Effingham
 William Howard (1563–1640) – angielski arystokrata i antykwariusz, lord
 William Howard (1577–1615) – angielski arystokrata, 3. baron Howard of Effingham
 William Howard (zm. 1672) – angielski arystokrata i parlamentarzysta
 William Howard (1614–1680) – angielski arystokrata, wicehrabia Stafford, błogosławiony
 William Howard (1626–1694) – angielski arystokrata, 3. baron Howard of Escrick
 William Howard (zm. 1701) – brytyjski parlamentarzysta
 William Howard (1714–1756) – brytyjski arystokrata, wicehrabia Andover
 William Howard (1781–1843) – brytyjski parlamentarzysta
 William K. Howard (1899–1954) – amerykański scenarzysta, producent filmowy i reżyser
 William Howard (ur. 1993) – francuski koszykarz

Zobacz też 
 William Howard Livens
 William Howard Stein
 William Howard Taft